Aneta Piotrowska (ur. 1986) – tancerka polska
 Gabriela Zapolska, właściwie Maria Gabriela Piotrowska

Zobacz też 
 Piotrowski